Franklinville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Franklinville (Illinois)
 Franklinville (Maryland)
 Franklinville (New Jersey)
 Franklinville (New York)
 Franklinville (North Carolina)
 Franklinville (Pennsylvania)